Стеклозавод — остановочный пункт Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги.

Находится в городе Аксай рядом с «Аксайским стекольным заводом» на улице Набережной, 1.
 
Остановка электропоездов.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Железнодорожная станция Стеклозавод

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги